Mirosławice puede referirse a los siguientes lugares de Polonia:

 Mirosławice, Voivodato de Baja Silesia , (suroeste de Polonia).
 Mirosławice, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Mirosławice, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Mirosławice, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).